Passano ima više značenja:
 Passano, La Spezia
 Passano, Rimini